Cirurgia de Cabeça e Pescoço ou também Cirurgia Cérvico-facial é uma especialidade médica, essencialmente apoiada em procedimentos cirúrgicos, também considerada um ramo da oncologia, que se ocupa da prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das patologias neoplásicas malignas e benignas, e das afecções congênitas e de algumas condições inflamatórias que acometem a região do víscero-crânio ou face e da área cervical ou pescoço. As doenças tumorais ou não que ocorrem no endocrânio, onde se aloja o cérebro, são de competência primária da Neurocirurgia. O Cirurgião de Cabeça e Pescoço pode, dependendo da inclusão ou não em sua formação, atuar na área de trauma de face, cirurgia corretivas do víscero-crânio e cirurgia crânio-facial oncológica, podendo inclusive obter o certificado na área de atuação em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial. Por ser uma área de atuação relativamente jovem, e por ser oriunda de diferentes raízes a partir dos principais locais onde começou a se individualizar como especialidade (nos Estados Unidos, mais da Cirurgia Geral e da Odontologia cirúrgica, e nos países da Europa, mais da Otorrinolaringologia), aliado ao fato de que a designação, por si mesma, não ser muito explicativa, paira ainda muita confusão sobre o que venha a ser realmente essa especialidade, qual seu verdadeiro campo de atuação e sua ligação com a  Cirurgia Bucomaxilofacial ou mais corretamente, Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que é uma especialidade Odontológica que trata cirurgicamente as doenças da cavidade bucal, face e pescoço, tais como: traumatismos e deformidades dento-faciais (congênitos ou adquiridos), traumas e deformidades dos maxilares e da mandíbula, envolvendo a região compreendida entre o osso hióide e o supercílio de baixo para cima, e do trágus a pirâmide nasal, de trás para diante. O Cirurgião de Cabeça e Pescoço é, essencialmente, um cancerologista, lida portanto com tumores ou neoplasias, embora nem sempre com aquelas de natureza maligna.Isto indica uma tendência da atuação em parceria entre o Cirurgião de Cabeça e Pescoço e o Cirurgião Buco maxilofacial.

Em pacientes adultos as neoplasias representam o maior contingente de pacientes. Entre as crianças predominam as anomalias congênitas.

Reabilitação através de próteses de cirurgias na face
Pessoas que passaram por cirurgias oncológicas que ocasionam perdas de estruturas faciais  que não podem ser reconstruídas por cirurgia plástica podem ser reabilitadas através de próteses faciais de diversas modalidades como prótese ocular, auricular (orelha), nasal e facial. São confeccionadas em silicone, material semelhante a epiderme humana, e pigmentadas conforme a cor de pele do paciente, fixadas no defeito por adesivos ou implantes osseointegrados, permitindo resultados estéticos e o retorno do paciente ao convívio social e rotina normais. São realizadas por Cirurgiões Dentistas especialistas em Prótese Buco Maxilo
Facial.

Ligações externas
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica
Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial

Cirurgia de cabeça e pescoço